

Норт-Лорел — місто, штат Делавер
 Норт-Лорел — переписна місцевість, штат Меріленд